This Is Hardcore — шестой студийный альбом британской рок-группы Pulp, вышедший в 1998 году. «This is Hardcore» дебютировал на 1-м месте британского хит-парада и не покидал список наиболее популярных альбомов страны в течение 21 недели.

Список композиций 
 The Fear (5:35)
 Dishes (3:30)
 Party Hard (4:01)
 Help The Aged (4:27)
 This Is Hardcore (6:25)
 TV Movie (3:25)
 A Little Soul (3:20)
 I’m A Man (4:59)
 Seductive Barry (8:31)
 Sylvia (5:44)
 Glory Days (4:55)
 The Day After The Revolution (5:52)

Специальное издание, вышедшее 11 сентября 2006 года, включает бонус-диск

Диск 1:
 The Fear (5:35)
 Dishes (3:30)
 Party Hard (4:01)
 Help The Aged (4:27)
 This Is Hardcore (6:25)
 TV Movie (3:25)
 A Little Soul (3:20)
 I’m A Man (4:59)
 Seductive Barry (8:31)
 Sylvia (5:44)
 Glory Days (4:55)
 The Day After The Revolution (5:52)

Диск 2:
 Cocaine Socialism (‘proper’ version of b-side)*
 It’s A Dirty World (recording session outtake)*
 Like a Friend (b-side)
 The Professional (b-side)
 Ladies' Man (b-side)
 Laughing Boy (b-side)
 We Are The Boys (b-side)
 Tomorrow Never Dies (rough mix)*
 Can I Have my Balls Back, Please? (demo)*
 Modern Marriage (demo)*
 My Erection (demo)*
 You Are The One (demo)*
 Street Operator (demo)*
 This is Hardcore (End of the Line Mix) (b-side)
 ранее не издававшиеся

Примечания 

Альбомы 1998 года
1998
Альбомы Island Records